

Toponyme 
 Sibas, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Alos-Sibas-Abense ;
 Alos-Sibas, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Alos-Sibas-Abense ;
 Alos-Sibas-Abense, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme